FT sau ft se poate referi la:

 Financial Times, ziar financiar din Marea Britanie
 Picior, unitate de măsură, din engleză: feet